Heidbach ist ein Gewässername:

 Heidbach (Auebach), linker Oberlauf bis etwa Schottwien des Auebachs, rechter Zufluss der Schwarza in Gloggnitz, beide Orte im Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Heidbach (Eger), rechter Zufluss der Eger bei Flochberg, Stadt Bopfingen, Baden-Württemberg
 Heidbach (Feistritz), linker Zufluss der Feistritz (zur Feldaist) vor St. Oswald bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Heidbach (Mödlingbach), rechter Zufluss des Mödlingbachs gegenüber Achau, Bezirk Mödling, Niederösterreich
 Heidbach (Perlbach), linker Zufluss des Perlbachs (zur Este) bei Hollenstedt, Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Heidbach (Salm) oder Kiesgraben, linker Zufluss der Salm nach Esch, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Heidbach (Weiherbach), rechter Zufluss des Weiherbachs (linker Oberlauf der Röhlinger Sechta) vor Pfahlheim, Stadt Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Heidbach (Wulka), rechter Zufluss der Wulka nach Forchtenstein, Bezirk Mattersburg, Burgenland

Siehe auch:
 Haidbach
 Heibach
 Heidgraben
 Heidelbach
 Heidenbach